

Cinema 
Il circo (The Circus) – film del 1928 diretto da Charlie Chaplin
Il circo (O'Shaughnessy's Boy) – film del 1935 diretto da Richard Boleslawski
Il circo (Цирк) – film del 1936 diretto da Grigorij Vasil'evič Aleksandrov e Isidor Simkov

Altro 
Il circo – dipinto ad olio su tela
Il circo – cortometraggio di Bruno Bozzetto, episodio della serie TV Stripy (1984)